Бахисочи има више значења:

 Бахисочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахисочи, Бахичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бахисочи (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику